het Engelse woord voor Pinksteren
 Pentecost (eiland), een eiland in Vanuatu
 het voorvoegsel van enkele Engelstalige Pinksterbewegingen
 Pentecostalisme, zie Pinksterbeweging
 Pentecost (rivier), een rivier in West-Australië